Het ATP-toernooi van Peking 2017 (met de officiële naam China Open 2017) werd gespeeld van 2 oktober tot en met 8 oktober 2016. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking